Joseph Oosting – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, centrocampista
 Menno Oosting – tennista olandese
 Thijs Oosting – calciatore olandese, centrocampista